Natalia Boa Vista (ur. 17 czerwca 1972) – fikcyjna postać z amerykańskiego, telewizyjnego serialu kryminalnego CSI: Kryminalne zagadki Miami. W rolę tę wcieliła się Eva LaRue.

Natalia jest ekspertem w dziedzinie badań DNA. Po raz pierwszy pojawiła się w odcinku From the Grave (pierwszym odcinku czwartego sezonu). Natalia jest ofiarą przemocy w rodzinie, działa w różnych fundacjach wspomagających kobiety po przejściach, co pomaga CSI rozwiązać zagadkę kobiety, która została zabita przez swojego byłego męża.

Wkrótce okazuje się, że Natalia zbiera informacje dla FBI w sprawie przeciwko Horatio Caine'owi oraz jego zespołowi. Na zadawane przez współpracowników pytania na ten temat odpowiada jednak, że tak naprawdę musi tylko sprawdzić, czy Laboratorium Miami Dade działa prawidłowo.

Gdy Natalia dołącza do CSI, Ryan zakochuje się w niej, lecz ona spotykała się już Erikiem Delko.

Boa Vista, Natalia